Назив оризари произашао је из речи ориз, која на бугарском и македонском језику значи „пиринач“, „рижа“. 

Реч Оризари може значити:

Бугарска:
 , село у општини Родопи;
 , село у општини Тврдица;

Северна Македонија:
 Оризари (Кочани), насеље у општини Кочани;
 Оризари (Липково), насеље у општини Липково.

Поред претходног речи Оризари среће се и у следећим топонимима:

 Горно Оризари, вишезначна одредница;
 Долно Оризари, вишезначна одредница;
 , насеље и седиште истоимене општине, град Скопље, Северна Македонија;
 Општина Шуто Оризари, општина града Скопља, Северна Македонија.